Раковинные амёбы  — полифилетическая группа одноклеточных амёбоподобных протистов, которая включает в себя свободноживущих эукариот, имеющих не приросшую раковину с отверстием для псевдоподий, которая обеспечивает укрытие от хищников и негативных условий окружающей среды. Ранее относилась к классу корненожек (Rhizopoda) подтипа саркодовых (Sarcodina).

Описание 
Они живут в сфагновых мхах, в болотной почве и в пресной воде. Их численность в почве может быть очень высокой, и они имеют значение для почвообразования. Наиболее часто в болотистой почве встречаются диффлюгии.

Строение 
Раковины раковинных амёб могут быть как целиком органическими, из рогоподобного вещества, так и с содержанием кремния или кальция.

Твёрдая оболочка может быть как продуктом жизнедеятельности самой амёбы, так и иметь включения из окружающих амёбу материалов внешнего мира. Hyalosphenidae в зависимости от доступности материалов могут как вырабатывать оболочку самостоятельно, так и склеивать найденные вокруг частички для её формирования.

Размножение 
Размножаются раковинные амёбы делением клетки надвое. При этом одна дочерняя клетка остаётся в материнской раковине, а другая строит новую.

Примеры 

 Униконты (Unikonta)
 Амёбоподобные (Amoebozoa)
 
 
 
 
 
 Диффлюгии
 
 Супергруппа SAR
 Ризарии (Rhizaria)
 Церкозои (Cercozoa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Страменопилы (Stramenopiles/Heterokonta)

См. также 
 Фораминиферы
 Радиолярии

Примечания 

Устаревшие таксоны протистов